Pepsi Tankard 2015, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curling a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2015. 

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozegrano w dniach 27 stycznia–1 lutego w Fredericton Junction na lodowisku Tri County Complex Arena. 

8 zespołów zostało wyłonionych między 9 a 11 stycznia 2014 w turnieju Molson Canadian Men’s Preliminary oraz między 16 a 18 stycznia w turnieju Molson Canadian Men’s Wildcard. Tytułów mistrzowskich bronił James Grattan.

Pierwsze miejsce i prawo reprezentowania prowincji w Mistrzostwach Kanady 2015 wywalczył Jeremy Mallais.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 stycznia 2015; 12:00

Sesja 2. 
28 stycznia 2015; 19:00

Sesja 3. 
29 stycznia 2015; 8:00

Sesja 4. 
29 stycznia 2015; 16:00

Sesja 5. 
30 stycznia 2015; 8:00

Sesja 6. 
30 stycznia 2015; 16:00

Sesja 7. 
31 stycznia 2015; 8:00

Play-off

Półfinał 
31 stycznia 2015; 19:00

Finał 
1 lutego 2015; 11:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2015 w curlingu
2015